Distrikt Lucma bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Lucma (Gran Chimú), Distrikt in der Provinz Gran Chimú (Region La Libertad)
 Distrikt Lucma (Mariscal Luzuriaga), Distrikt in der Provinz Mariscal Luzuriaga (Region Ancash)